Palmenorden steht für
Fruchtbringende Gesellschaft (1617–1680), deutsche Sprachakademie
Ordre des Palmes Académiques, französische Auszeichnung 
Ehrenorden der Palme, Auszeichnung in Surinam